Molte valute di diversi Paesi e diverse epoche storiche si sono chiamate lira. Le monete o banconote da 1000 lire includono:

la moneta da 1000 lire italiane
la banconota da 1000 lire italiane
la moneta da 1000 lire turche (1990-1998)
la banconota da 1000 lire turche (1927-1992)